Yancuitlalpan kan syfta på två mindre städer i Mexiko:

La Magdalena Yancuitlalpan, delstaten Puebla
Santiago Yancuitlalpan, delstaten Mexiko